Krim o Qırım, ciutat dels tàtars de Crimea
 Nova Krim
 Vella Krim
 Qırım Giray, kan de Crimea (1717-1769) kan de Crimea (1758-1764 i 1768-1769)